Bear Mountain (« montagne de l'ours » en anglais) peut faire référence à :
 Différentes montagnes dont :
 Bear Mountain, une montagne située dans l'État de New York ;
 Pont de Bear Mountain, un pont suspendu situé dans l'État de New York ;
 Parc d'État de Bear Mountain, un parc d'État situé dans l'État de New York ;
 Plusieurs localités dont :
 Bear Mountain, une ville du Connecticut ;
 Bear Mountain, une ville de Géorgie.